Med plade menes generelt en tynd, stor og flad ikke fleksibel stykke. 

Plade kan også betyde:

 Musikalbum (tidl. plade) - musikudgivelse
 Grammofonplade – en skive af vinyl, på hvilken der kan optages lyd til senere gentagen afspilning.
 Plade (struktur)
 Pladeelektrode
 Tektonisk plade
 Nummerplade – på biler.
 Pladerustning
 Fotografisk plade – ældre fotoudstyr.
 Svingplade – en mekanisk indretning der anvendes i helikoptere og i en WhisperGen Stirlingmotor.
 Benplade – nogle dinosaurer har en sådan i infraordenen Stegosauria og nogle i Ankylosauria.